Juhász, apellido, puede referirse a:

  Gyula Juhász, poeta húngaro; o
  Katalin Juhász, floretista húngara.